Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ФБГНУ «СибИМЭ») — российский институт, занимающийся исследованиями механизации, автоматизации и электрификации процессов в сельскохозяйственном производстве. Основан в 1969 году. Расположен в Краснообске (Новосибирский район).

История 
В 1969 году на базе Сибирского филиала Всесоюзного НИИ механизации сельского хозяйства (СибВИМ) был организован Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

С 1971 года институт готовит научные кадры в своей аспирантуре.

В 1976 году при институте начинает действовать диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Деятельность 
 научные исследования роботизации, электрификации и механизации процессов в области сельскохозяйственного производства

 научное, научно-техническое и организационно-экономическое прогнозирование развития в сфере инженерной деятельности

 создание новых и усовершенствование существующих технологий, механизмов, машин, приборов, оборудования, орудий

 создание типовых моделей эксплуатации техники, технического исследования оборудования и машин, ремонтных технологий

 разработка и создание различных экспериментальных и опытных образцов приборов, оборудования и машин (комбинированные машины, сушилки зерна модульного типа и др.)

 организация мероприятий для повышения качества, надёжности и долговечности сельскохозяйственной техники, разработка эффективных способов её использования

Руководство 
 Б. В. Павлов (1960—1971)
 А. И. Селиванов (1971—1972)
 В. А. Кубышев (1972—1981)
 П. Г. Кулебакин (1981—1982)
 В. В. Лазовский (1982—1991)
 Г. Е. Чепурин (1991—2006)
 Н. М. Иванов (с 2006—2016)

Примечания 

М
Институты РАСХН